

Patronyme 

 Alfred Grenser (1838-1891), héraldiste autrichien ;
 Famille Grenser , famille de facteur d'instruments et musiciens allemands :
 Carl Augustin Grenser (1794-1864), flûtiste et historien de la musique allemand, et petit-fils du facteur d'instruments à vent en bois Karl Augustin Grenser (1720-1807)
Friedrich August Grenser (1799-1861), violoniste et timbalier allemand, et frère de Carl Augustin Grenser. 
 Friedrich Wilhelm Grenser (1805-1859), violoncelliste allemand, et frère de Carl Augustin Grenser.
 Johann Friedrich Grenser (1758-1794), compositeur, flûtiste et hautboïste germano-suédois.
 Heinrich Grenser (1764-1813), fabricant allemand d'instruments à vent.
 Karl Augustin I Grenser (1720-1807), fabricant d'instruments de la cour de Saxe électorale.
Karl Augustin II Grenser (1756-1814), facteur d'instruments à  vent allemand et fils du facteur d'instruments à vent en bois Karl Augustin I Grenser (1720-1807).